Filip den Smukke henviser til:

 Filip 4. den Smukke, fransk konge
 Filip den Smukke af Kastilien, spansk konge